Historia de Israel puede referirse a la historia de uno de los dos periodos en los que ha existido:

La historia del antiguo Israel (c. 1500 a. C. - 135 d. C.).
La historia del Estado de Israel (desde 1948).